Robert Lindsay – atleta britannico
Robert Lindsay – attore britannico
Robert Lindsay, XXIX conte di Crawford – politico scozzese